KISS – reguła przy projektowaniu oprogramowania
 KISS – język programowania

Zobacz też 
 Stadler KISS – elektryczny zespół trakcyjny produkowany przez Stadler Rail
 Kiss, zapis stylizowany KISS – amerykański zespół muzyczny
 Kiss (ujednoznacznienie)